Jean-Benjamin Sleiman (1946), prélat catholique libanais ;
 Michel Sleiman (1948), homme d'État libanais ;
 Wafaa Sleiman (1952), épouse du précédent ;
 Mohammed Sleiman (1959-2008), général et homme politique syrien ;
 Haaz Sleiman, acteur américano-libanais ;
 Dana Sleiman, chanteuse française.